Gensac kan syfta på:
 Gensac, Gironde
 Gensac, Hautes-Pyrénées
 Gensac, Tarn-et-Garonne